Riječ Manaše ima više značenja:

 Manaše (praotac), sin Josipov, stariji brat Efrajimov i unuk Jakova, praoca Izraela
 Manaše (pleme), ime jednog od 12 izraelskih plemena
 Kralj Manaše, ime jednog od kraljeva Kraljevstva Izrael